Bozzo ist der Familienname folgender Personen:
 Gianni Baget Bozzo (1925–2009), italienischer Geistlicher, Politiker und Publizist
 Grazia Bozzo (* 1936), italienische Gerätturnerin

Siehe auch:
 Bozo (Begriffsklärung)
 Pozzo
 Pozo